Вершниця:
 Вершниця — село у Звягельському районі, Житомирська область
 Вершниця — річка у Житомирській області
 Вершниця — станція Коростенської дирекції Південно-Західної залізниці
 Вершниця — картина Карла Брюллова